Het seizoen 1991/92 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 1991 en eindigde op 7 juni 1992 met de finale in het Olympiastadion in Brugge. De beker ging naar Antwerp FC, dat KV Mechelen versloeg in de finale.

Laatste 16
Dit schema toont de 16 langst overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de 1/8ste finales. De 1/8ste finales worden net als de voorgaande rondes in één wedstrijd beslist. De kwartfinales en halve finales worden gespeeld met een heen- en terugmatch; de scores van beide wedstrijden worden telkens weergeven. De finale wordt gespeeld in één wedstrijd op neutraal terrein.

Finale

Topschutter
 Alex Czerniatynski - Antwerp FC (5 doelpunten)

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 1991/92